Theatermaker (beroep) 
Theatermaker (tijdschrift)